SNRC est un sigle pour:
 Syndicat national de la restauration collective
 Syndicat national des radios commerciales